Il singolare del torneo di tennis Brasil Open 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrice Vicki Nelson-Dunbar che ha battuto in finale Jenny Klitch 6-2, 7-6.

Teste di serie

 Laura Gildemeister (secondo turno)
 Petra Huber (terzo turno)
 Neige Dias (terzo turno)
 Patrícia Medrado (secondo turno)
 Mariana Pérez-Roldán (secondo turno)
 Kathrin Keil (terzo turno)
 Jenny Klitch (quarti di finale)
 Vicki Nelson-Dunbar (campionessa)

 Bettina Fulco (secondo turno)
 Federica Bonsignori (primo turno)
 Arantxa Sánchez Vicario (quarti di finale)
 Patricia Tarabini (secondo turno)
 Nicole Krijger-Jagerman (quarti di finale)
 Myriam Schropp (primo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Brasil Open 1986